Lazzarini puede hacer referencia a:

Domenico Lazzarini, pintor ítalo-brasileño.
Emanuel Lazzarini, futbolista argentino.
Eugenio Lazzarini, motociclista italiano.
Gregorio Lazzarini, pintor italiano.